Serie A 1942-1943 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1942-1943 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie A 1942-1943 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano